Авро́ра (Ири́на Ю́рьевна Трейман; ) — российская телеведущая, бьюти-эксперт, актриса кино.

Биография

Ранние годы 
Родилась 18 июля 1973 года в подмосковном Орехово-Зуеве.

В 1990 году окончила среднюю школу.

С января 1990 по декабрь 1995 год проходила обучение в Нижегородской архитектурно-строительной академии (архитектурный факультет, специальность «городское строительство»).

Карьера 
С 1 мая 1996 по сентябрь 2007 года на протяжении 11 лет — штатная ведущая телеканала Муз-ТВ (вела программы: «Клипомания», женское ток-шоу «Соковыжималка» (вместе с Дарьей Субботиной), утренний развлекательный канал «Жизнь прекрасна», «Вечерний звон», «Сиеста» и многие другие. В течение последних пяти лет работы на канале, вела «Хит-парад 20».

С января 1997 по декабрь 2000 год — рекламное «лицо» американской жевательной резинки «Wrigley».

С августа 2003 по март 2004 года вместе с Егором Дружининым вела еженедельную телеверсию конкурса «Золотой граммофон» на «Первом канале».

В июне 2005 года стала ведущей премии «Муз-ТВ 2005».

С марта 2006 года — одна из ведущих «Клуба бывших жён» на ТНТ (вместе с Верой Сотниковой, Лерой Кудрявцевой и Жанной Эппле).

С января 2010 года — ведущая утреннего информационно-развлекательного канала «Настроение» на телеканале «ТВ Центр».

В 2011 году не очень долгое время вела ток-шоу «ТВ-Цех» на телеканале «ТВ Центр» вместе с Леонидом Млечиным и Никитой Белоголовцевым.

С сентября 2011 года — ведущая шоу «Золушка. Перезагрузка» на ТНТ.

С января 2012 года — ведущая программы «Звёздные истории. Тележурнал» на телеканале «Домашний».

Снялась в двух фильмах — «В движении» (2002, реж. Ф. Янковский; небольшая роль телеведущей по имени Ева) и «Никто не знает про секс» (2006, реж. А. Гордеев; роль Ангелины).

Вела телепрограммы «Золотой граммофон» и «Музыкальная фишка» в Казахстане.

2009 год — лицо рекламного интернет-проекта «Доверие» (Dove).

2010 год — лицо рекламной кампании «Nestle Fitness».

С 2011 по 2012 гг. — Ситишейпер Range Rover Evoque.

В 2013 году создала собственный бренд «SISTERconcept».

С 2015 по 2016 год. — ведущая Всероссийского музыкального конкурса «Новая звезда» на телеканале «Звезда».

С 2016 года — амбассадор бьюти бренда Vichy.

С 2018 года — лицо рекламной кампании бренда ACUVUE.

С 2018 года — ведущая программы «Большие праздники» на телеканале «Карусель».

В 2019 году создала вместе с журналистом и блогером Ариной Холиной YouTube-канал «Avrora&Arina».

Общественная позиция 
Является активной сторонницей Алексея Навального.

Личная жизнь 
Муж — Алексей Борисович Трейман (31 октября 1972) — режиссёр, телеведущий, клипмейкер, снимает рекламу, клипы, телесериалы. Дочь — Аврора Трейман (24 июня 2004).

Работы

Телевидение 

 «Клипомания» (Муз-ТВ)
 «Соковыжималка» (Муз-ТВ)
 «Жизнь прекрасна» (Муз-ТВ)
 «Вечерний звон» (Муз-ТВ)
 «Сиеста» (Муз-ТВ)
 «Хит-парад 20» (Муз-ТВ)
 «Золотой граммофон» (Первый канал)
 «Клуб бывших жён» (ТНТ)
 «Музыкальная фишка»
 Утренний канал «Настроение» (ТВ Центр)
 «ТВ-Цех» (ТВ Центр)
 «Золушка. Перезагрузка» (ТНТ)
 «Звёздные истории. Тележурнал» (Домашний)
 «Новая жизнь» (НТВ)
 «Новая звезда» (Звезда)

Фильмография 
 2002 — «В движении» — телеведущая Ева
 2006 — «Никто не знает про секс» — Ангелина
 2010 — «Москва, я люблю тебя!» — эпизод

Примечания

Ссылки 

 

Выпускники Нижегородского архитектурно-строительного университета
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами